Sahn ist die Bezeichnung für:
 Sahn, ein ummauerter Innenhof in der islamischen Architektur 
 Sahn Nuhasi, altes, selten gespieltes Aufschlag-Idiophon in der jemenitischen Musik

Sahn ist der Familienname von:
 Johann Hinrich Sahn (1767–1835), deutscher Navigationslehrer